

Sigle 
 Union University – università statunitense
 Uppsala universitet – università svedese
 Universiteit Utrecht – università olandese
 University of Ulster – università nordirlandese
 University of Utah – università statunitense
 Unitariani universalisti

Codici 
 UU – codice vettore IATA di Air Austral

Altro 
 UU – targa automobilistica di Urfahr-Umgebung (Austria)